Лотерея — азартна гра
 Лотерея (фільм) — пригодницький фільм Джорджа Фіцморіса 1930 року
 Лотерея (оповідання) — твір американської письменниці Шерлі Джексон

Див. також 
 Українська національна лотерея
 Лотерея наречених — мелодрама Пола Л. Стейна 1930 року
 Диверсифікаційна візова лотерея — програма держдепартаменту США